Olaszország
Acquanegra Cremonese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Acquanegra sul Chiese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Acquaviva Picena, település Olaszországban, Marche régióban, Ascoli Piceno megyében
Acquaviva Platani, település Olaszországban, Szicília régióban, Caltanissetta megyében
Acquaviva Collecroce, község (comune) Olaszország Molise régiójában, Campobasso megyében
Acquaviva d’Isernia, község Olaszország Molise régiójában, Isernia megyében
Acquaviva delle Fonti, község Olaszország Puglia régiójában, Bari megyében
 
 San Marino
Acquaviva,